Seekarspitze oder Seekarspitz heißen folgende geographische Objekte:

 Seekarspitze (Zillertaler Alpen),Seekarspitzl, 2914 m, im Gerloskamm, Salzburg
 Große Seekarspitze, 2679 m, und Kleine Seekarspitze, 2613 m, im Karwendel, Tirol
 Seekarspitze (Tuxer Alpen), 2646 m, in den Tuxer Alpen, Tirol
 Seekarspitze (Schladminger Tauern, 2500 m), bei Kleinsölk, Steiermark
 Seekarspitze (Schladminger Tauern, 2350 m), bei Obertauern, Salzburg
 Seekarspitz (Schladminger Tauern), 2135 m, im Schödertal bei Rauris-Hüttschlag, Salzburg
 Seekarspitze (Rottenmanner Tauern), 2116 m, Steiermark
 Seekarspitze (Achensee), 2053 m, bei Pertisau im Karwendel, Tirol

Siehe auch: 
 Seekarlspitze